Aquesta llista mostra les 594 comunes (communes) del departament del Doubs ordenats per ordre alfabètic, amb el codi INSEE i el codi postal.

Enllaços externs 
 Gentilicis dels habitants del Doubs

Doubs